Groep Maatwerk is een Vlaamse werkgeversorganisatie. Ze behartigt de belangen van bedrijven en organisaties die aangepaste arbeid verschaffen aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Groep Maatwerk was tot 24 april 2015 de Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen (VLAB). VLAB werd op 17 november 1980 opgericht in Antwerpen.

Groep Maatwerk is erkend als werkgeversorganisatie en aangesloten bij Verso, de Vereniging voor Social Profit Ondernemingen.

Verso
Sociale werkvoorziening
Economie van Vlaanderen